Замазєєв  — українське прізвище.

Замазєєва 

 Замазєєва Ганна Володимирівна — українська діячка місцевого самоврядування, голова Миколаївської обласної ради з 9 грудня 2020 року.

Прізвища